William Brown peut désigner :
 William Brown (1737-1789), un journaliste canadien ;
 William Brown (1777-1857), le père de la marine argentine ;
 William Brown (1784-1864), un banquier et négociant britannique ;
 William Brown (1852-1875), un joueur de rugby à XV international écossais ;
 Ernest William Brown (1866-1938), un astronome américain ;
 William « Billy » Brown (1900-1985), un footballeur anglais ;
  (1928-2005), un ingénieur et concepteur de ponts ;
 William Brown (1945-), un joueur de tennis américain ;
 William Brown (1943-), un joueur de rugby à XV irlandais.

Voir aussi